Di seguito una lista di asteroidi dal numero 58001 al 59000 con data di scoperta e scopritore.

58001-58100 

|-
| 58001 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58002 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58003 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58004 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58005 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58006 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58007 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58008 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 58009 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 58010 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58011 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58012 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58013 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58014 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58015 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58016 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58017 - ||  || 31 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 58018 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 58019 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 58020 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58021 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58022 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58023 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 58024 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58025 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 58026 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58027 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 58028 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58029 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 58030 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58031 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58032 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58033 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58034 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58035 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58036 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58037 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58038 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58039 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 58040 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 58041 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58042 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58043 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 58044 - || 2002 WF || 17 novembre 2002 || J. Nomen
|-
| 58045 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 58046 - ||  || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 58047 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 58048 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 58049 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 58050 - || 2002 YA || 18 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 58051 - ||  || 28 dicembre 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 58052 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58053 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58054 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58055 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58056 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58057 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 58058 - || 2118 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58059 - || 2690 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58060 - || 2751 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58061 - || 2769 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58062 - || 4034 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58063 - || 6024 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58064 - || 6220 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58065 - || 6814 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58066 - || 7579 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58067 - || 2269 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58068 - || 3143 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58069 - || 4310 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58070 - || 1034 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58071 - || 1308 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58072 - || 1476 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58073 - || 1514 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58074 - || 1612 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58075 - || 2205 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58076 - || 2208 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58077 - || 2209 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58078 - || 3003 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58079 - || 3244 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58080 - || 4228 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58081 - || 4817 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58082 - || 5072 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58083 - || 5459 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58084 Hiketaon || 1197 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58085 - || 1199 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58086 - || 2017 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58087 - || 2156 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58088 - || 2256 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58089 - || 2352 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58090 - || 3452 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58091 - || 3768 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58092 - || 4053 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58093 - || 1934 JP || 9 maggio 1934 || H. M. Jeffers
|-
| 58094 - || 1972 AP || 14 gennaio 1972 || L. Kohoutek
|-
| 58095 Oranienstein || 1973 SN || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58096 Oineus ||  || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 58097 Alimov ||  || 26 ottobre 1976 || T. M. Smirnova
|-
| 58098 Quirrenbach || 1977 TC || 9 ottobre 1977 || L. D. Schmadel
|-
| 58099 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 58100 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|}

58101-58200 

|-
| 58101 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58102 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58103 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58104 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58105 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58106 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 58107 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 58108 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 58109 - || 1980 PQ || 6 agosto 1980 || Z. Vávrová
|-
| 58110 - ||  || 31 ottobre 1980 || S. J. Bus
|-
| 58111 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58112 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58113 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58114 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58115 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58116 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58117 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58118 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58119 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58120 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58121 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58122 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58123 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58124 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58125 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58126 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58127 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58128 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58129 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58130 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58131 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58132 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58133 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58134 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58135 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58136 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58137 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58138 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58139 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 58140 - || 1981 SN || 22 settembre 1981 || A. Mrkos
|-
| 58141 - ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 58142 - ||  || 4 settembre 1983 || H. Debehogne
|-
| 58143 - ||  || 1 novembre 1983 || Cavriana
|-
| 58144 - || 1983 WU || 29 novembre 1983 || E. Bowell
|-
| 58145 Gus ||  || 1 agosto 1986 || M. Rudnyk
|-
| 58146 - || 1986 RU || 6 settembre 1986 || E. F. Helin
|-
| 58147 - || 1986 WK || 29 novembre 1986 || T. Niijima, T. Urata
|-
| 58148 - ||  || 29 settembre 1987 || E. Bowell
|-
| 58149 - ||  || 26 settembre 1987 || H. Debehogne
|-
| 58150 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 58151 - ||  || 15 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 58152 Natsöderblom ||  || 12 agosto 1988 || F. Börngen
|-
| 58153 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 58154 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 58155 - || 1988 VD || 3 novembre 1988 || P. Jensen
|-
| 58156 - || 1989 GL || 6 aprile 1989 || E. F. Helin
|-
| 58157 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 58158 - || 1989 RA || 1 settembre 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 58159 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 58160 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 58161 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 58162 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 58163 Minnesang ||  || 23 ottobre 1989 || F. Börngen
|-
| 58164 Reiwanohoshi||  || 20 novembre 1989 || T. Seki
|-
| 58165 - ||  || 29 aprile 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| 58166 - ||  || 29 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 58167 - ||  || 28 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 58168 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 58169 - ||  || 18 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 58170 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 58171 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 58172 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 58173 - ||  || 16 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 58174 - ||  || 20 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 58175 - ||  || 17 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 58176 - ||  || 17 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 58177 - ||  || 9 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 58178 - ||  || 20 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 58179 - ||  || 16 ottobre 1990 || E. W. Elst
|-
| 58180 - ||  || 21 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 58181 - ||  || 7 febbraio 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58182 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 58183 - ||  || 15 agosto 1991 || E. F. Helin
|-
| 58184 Masayukiyamamoto ||  || 7 settembre 1991 || T. Seki
|-
| 58185 Rokkosan ||  || 7 settembre 1991 || T. Seki
|-
| 58186 Langkavel ||  || 13 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 58187 - || 1991 TD || 1 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 58188 - ||  || 1 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 58189 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 58190 - ||  || 8 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 58191 Dolomiten ||  || 28 dicembre 1991 || F. Börngen
|-
| 58192 - || 1992 AQ || 10 gennaio 1992 || E. F. Helin
|-
| 58193 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 58194 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 58195 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 58196 Ashleyess ||  || 10 marzo 1992 || D. I. Steel
|-
| 58197 - ||  || 6 marzo 1992 || Spacewatch
|-
| 58198 - ||  || 7 marzo 1992 || Spacewatch
|-
| 58199 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58200 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|}

58201-58300 

|-
| 58201 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58202 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58203 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58204 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58205 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58206 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58207 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58208 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58209 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58210 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 58211 - ||  || 23 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 58212 - ||  || 30 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 58213 - || 1992 QP || 29 agosto 1992 || E. F. Helin
|-
| 58214 Amorim ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 58215 von Klitzing ||  || 21 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 58216 - ||  || 27 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 58217 Peterhebel ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 58218 - ||  || 23 ottobre 1992 || E. W. Elst
|-
| 58219 - ||  || 18 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 58220 - ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58221 Boston ||  || 23 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58222 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58223 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58224 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58225 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58226 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58227 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58228 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58229 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58230 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58231 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58232 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58233 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58234 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58235 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58236 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58237 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58238 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58239 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58240 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 58241 - ||  || 21 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 58242 - ||  || 21 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 58243 - ||  || 12 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58244 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58245 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58246 - ||  || 19 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 58247 - ||  || 14 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58248 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58249 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58250 - ||  || 16 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58251 - ||  || 16 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58252 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58253 - ||  || 17 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58254 - ||  || 17 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 58255 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58256 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58257 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 58258 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 58259 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 58260 - || 1993 SO || 18 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 58261 - ||  || 16 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58262 - ||  || 19 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58263 - ||  || 19 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58264 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58265 - ||  || 14 ottobre 1993 || H. E. Holt
|-
| 58266 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58267 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58268 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58269 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58270 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58271 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58272 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58273 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58274 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58275 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58276 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58277 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58278 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58279 Kamerlingh ||  || 11 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58280 - ||  || 20 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 58281 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58282 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58283 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 58284 - ||  || 14 novembre 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 58285 - || 1993 YN || 16 dicembre 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| 58286 - ||  || 16 dicembre 1993 || Spacewatch
|-
| 58287 - ||  || 7 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58288 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 58289 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 58290 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 58291 - || 1994 GA || 1 aprile 1994 || R. H. McNaught
|-
| 58292 - || 1994 GC || 2 aprile 1994 || A. Vagnozzi
|-
| 58293 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 58294 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 58295 - ||  || 15 maggio 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 58296 - ||  || 2 giugno 1994 || R. H. McNaught
|-
| 58297 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58298 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58299 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58300 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|}

58301-58400 

|-
| 58301 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58302 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58303 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58304 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58305 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58306 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58307 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58308 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58309 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58310 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58311 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58312 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58313 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58314 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58315 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58316 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58317 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58318 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58319 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58320 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58321 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58322 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58323 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 58324 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 58325 - ||  || 11 settembre 1994 || R. H. McNaught
|-
| 58326 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 58327 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 58328 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 58329 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 58330 - || 1994 TK || 3 ottobre 1994 || R. H. McNaught
|-
| 58331 - ||  || 9 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 58332 - || 1994 UR || 31 ottobre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58333 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 58334 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 58335 - ||  || 31 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 58336 - || 1994 VP || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58337 - || 1994 WV || 25 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58338 - ||  || 27 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 58339 - ||  || 27 novembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 58340 - ||  || 31 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58341 - ||  || 31 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58342 - ||  || 31 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 58343 - ||  || 23 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 58344 - ||  || 31 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 58345 Moomintroll ||  || 7 febbraio 1995 || D. J. Asher
|-
| 58346 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58347 - ||  || 2 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58348 - ||  || 2 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58349 - ||  || 22 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58350 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58351 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 58352 - ||  || 1 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 58353 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 58354 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 58355 - || 1995 FN || 26 marzo 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 58356 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 58357 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 58358 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 58359 - ||  || 26 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 58360 - || 1995 LM || 3 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 58361 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 58362 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 58363 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 58364 Feierberg ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 58365 Robmedrano || 1995 OQ || 27 luglio 1995 || AMOS
|-
| 58366 - ||  || 25 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 58367 - || 1995 QL || 19 agosto 1995 || S. P. Laurie
|-
| 58368 - ||  || 19 agosto 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58369 - ||  || 30 agosto 1995 || Pleiade
|-
| 58370 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 58371 - ||  || 25 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 58372 - || 1995 SQ || 18 settembre 1995 || L. Šarounová
|-
| 58373 Albertoalonso || 1995 SR || 19 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 58374 - ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58375 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58376 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58377 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58378 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58379 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58380 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58381 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58382 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58383 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58384 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58385 - ||  || 28 settembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58386 - ||  || 28 settembre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58387 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58388 - || 1995 TK || 2 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58389 - ||  || 14 ottobre 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58390 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58391 - ||  || 20 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 58392 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58393 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58394 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58395 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58396 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 58397 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58398 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58399 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58400 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|}

58401-58500 

|-
| 58401 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58402 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58403 - ||  || 16 novembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 58404 - ||  || 27 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 58405 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58406 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58407 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58408 - || 1995 XU || 12 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 58409 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58410 - || 1995 YS || 17 dicembre 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| 58411 - ||  || 21 dicembre 1995 || NEAT
|-
| 58412 - ||  || 26 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 58413 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58414 - ||  || 19 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 58415 - || 1996 AM || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 58416 - ||  || 23 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 58417 Belzoni ||  || 25 gennaio 1996 || V. S. Casulli
|-
| 58418 Luguhu ||  || 26 gennaio 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58419 - ||  || 26 gennaio 1996 || R. H. McNaught
|-
| 58420 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 58421 - ||  || 18 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 58422 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 58423 - ||  || 24 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 58424 Jamesdunlop ||  || 22 febbraio 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 58425 - ||  || 20 febbraio 1996 || S. P. Laurie
|-
| 58426 - ||  || 15 marzo 1996 || NEAT
|-
| 58427 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 58428 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 58429 - || 1996 FH || 16 marzo 1996 || NEAT
|-
| 58430 - ||  || 20 marzo 1996 || NEAT
|-
| 58431 - ||  || 21 marzo 1996 || NEAT
|-
| 58432 - ||  || 22 marzo 1996 || E. W. Elst
|-
| 58433 - ||  || 22 marzo 1996 || E. W. Elst
|-
| 58434 - ||  || 23 marzo 1996 || NEAT
|-
| 58435 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 58436 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 58437 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 58438 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 58439 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58440 Zdeněkstuchlík || 1996 HV || 21 aprile 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 58441 Thomastestoni ||  || 19 aprile 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| 58442 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58443 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58444 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58445 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58446 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58447 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58448 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58449 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 58450 - ||  || 13 maggio 1996 || NEAT
|-
| 58451 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58452 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58453 - ||  || 10 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58454 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58455 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58456 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58457 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 58458 - || 1996 KP || 21 maggio 1996 || P. G. Comba
|-
| 58459 - ||  || 22 maggio 1996 || E. W. Elst
|-
| 58460 Le Mouélic ||  || 13 giugno 1996 || NEAT
|-
| 58461 - || 1996 ML || 22 giugno 1996 || P. G. Comba
|-
| 58462 - || 1996 NR || 14 luglio 1996 || Needville
|-
| 58463 - ||  || 14 luglio 1996 || NEAT
|-
| 58464 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 58465 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 58466 Santoka ||  || 23 luglio 1996 || A. Nakamura
|-
| 58467 - ||  || 14 agosto 1996 || NEAT
|-
| 58468 - || 1996 QA || 16 agosto 1996 || NEAT
|-
| 58469 - || 1996 RC || 7 settembre 1996 || W. Offutt
|-
| 58470 - ||  || 10 settembre 1996 || NEAT
|-
| 58471 - ||  || 13 settembre 1996 || NEAT
|-
| 58472 - ||  || 13 settembre 1996 || NEAT
|-
| 58473 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58474 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58475 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58476 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58477 - ||  || 14 settembre 1996 || NEAT
|-
| 58478 - ||  || 11 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 58479 - ||  || 11 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 58480 - ||  || 15 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 58481 - ||  || 20 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58482 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58483 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58484 - ||  || 8 ottobre 1996 || W. Offutt
|-
| 58485 - ||  || 14 ottobre 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58486 - ||  || 5 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58487 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 58488 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 58489 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 58490 - ||  || 11 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 58491 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 58492 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 58493 - ||  || 5 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 58494 - ||  || 19 ottobre 1996 || L. Šarounová
|-
| 58495 Hajin ||  || 19 ottobre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 58496 - ||  || 29 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58497 - ||  || 29 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58498 Octaviopaz || 1996 VF || 2 novembre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 58499 Stüber || 1996 VY || 3 novembre 1996 || E. Meyer, E. Obermair
|-
| 58500 - ||  || 6 novembre 1996 || A. Vagnozzi
|}

58501-58600 

|-
| 58501 - ||  || 10 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 58502 - ||  || 12 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 58503 - ||  || 12 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 58504 - ||  || 7 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58505 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58506 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58507 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58508 - ||  || 30 novembre 1996 || L. Lai
|-
| 58509 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 58510 - ||  || 3 dicembre 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 58511 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58512 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58513 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58514 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58515 - ||  || 8 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 58516 - ||  || 11 dicembre 1996 || Kleť
|-
| 58517 - || 1997 AJ || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58518 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58519 - ||  || 3 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58520 - ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58521 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58522 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58523 - || 1997 BU || 27 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58524 - ||  || 26 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58525 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58526 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58527 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 58528 - ||  || 28 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58529 - || 1997 CX || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58530 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 58531 - ||  || 3 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 58532 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 58533 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 58534 Logos ||  || 4 febbraio 1997 || C. A. Trujillo, J. Chen, D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| 58535 Pattillo || 1997 DP || 16 febbraio 1997 || Needville
|-
| 58536 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58537 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58538 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58539 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58540 - ||  || 3 marzo 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58541 - ||  || 3 marzo 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58542 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58543 - ||  || 11 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 58544 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 58545 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 58546 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 58547 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 58548 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58549 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58550 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58551 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 58552 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58553 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58554 - || 1997 HX || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 58555 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 58556 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 58557 - ||  || 30 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 58558 - ||  || 9 giugno 1997 || P. G. Comba
|-
| 58559 - ||  || 12 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 58560 - ||  || 7 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 58561 - ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 58562 - ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 58563 - ||  || 1 luglio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58564 - ||  || 9 luglio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58565 - ||  || 29 luglio 1997 || À. López, R. Pacheco
|-
| 58566 - ||  || 5 agosto 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58567 - || 1997 QB || 21 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 58568 - ||  || 31 agosto 1997 || Z. Moravec
|-
| 58569 Eboshiyamakouen ||  || 28 agosto 1997 || T. Okuni
|-
| 58570 - ||  || 3 settembre 1997 || ODAS
|-
| 58571 - ||  || 8 settembre 1997 || ODAS
|-
| 58572 Romanella ||  || 7 settembre 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 58573 Serpieri ||  || 9 settembre 1997 || V. Goretti
|-
| 58574 - ||  || 11 settembre 1997 || Kleť
|-
| 58575 - ||  || 11 settembre 1997 || AMOS
|-
| 58576 - ||  || 4 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58577 - || 1997 SV || 16 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58578 Žídek ||  || 24 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 58579 Ehrenberg ||  || 24 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 58580 Elenacuoghi||  || 24 settembre 1997 || E. Colombini
|-
| 58581 - ||  || 24 settembre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 58582 - ||  || 25 settembre 1997 || Kleť
|-
| 58583 - ||  || 25 settembre 1997 || L. Lai
|-
| 58584 - ||  || 29 settembre 1997 || T. Stafford
|-
| 58585 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58586 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58587 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58588 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58589 - ||  || 29 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 58590 - ||  || 29 settembre 1997 || H. Mikuž
|-
| 58591 - ||  || 29 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58592 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58593 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 58594 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 58595 Joepollock ||  || 5 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 58596 - ||  || 6 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 58597 - ||  || 6 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 58598 - ||  || 7 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58599 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 58600 Iwamuroonsen ||  || 5 ottobre 1997 || T. Okuni
|}

58601-58700 

|-
| 58601 - ||  || 7 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58602 - ||  || 11 ottobre 1997 || L. Šarounová
|-
| 58603 - ||  || 11 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58604 - ||  || 15 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58605 Liutungsheng ||  || 8 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58606 - ||  || 4 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 58607 Wenzel || 1997 UL || 19 ottobre 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 58608 Geroldrichter || 1997 UY || 22 ottobre 1997 ||  M. Tichý
|-
| 58609 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 58610 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58611 - ||  || 17 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58612 - ||  || 21 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58613 - ||  || 25 ottobre 1997 || N. Sato
|-
| 58614 - ||  || 25 ottobre 1997 || N. Sato
|-
| 58615 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 58616 - ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 58617 - ||  || 31 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58618 - ||  || 29 ottobre 1997 || T. Okuni
|-
| 58619 - ||  || 26 ottobre 1997 || N. Sato
|-
| 58620 - ||  || 26 ottobre 1997 || N. Sato
|-
| 58621 - ||  || 27 ottobre 1997 || B. A. Skiff
|-
| 58622 Setoguchi || 1997 VU || 2 novembre 1997 || H. Abe, S. Miyasaka
|-
| 58623 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58624 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58625 - ||  || 1 novembre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 58626 - ||  || 1 novembre 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 58627 Rieko ||  || 8 novembre 1997 || M. Aoki
|-
| 58628 - ||  || 2 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58629 - ||  || 1 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58630 - || 1997 WC || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58631 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58632 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58633 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58634 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58635 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58636 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58637 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58638 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58639 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58640 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58641 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58642 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58643 - ||  || 28 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58644 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58645 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58646 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58647 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58648 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58649 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58650 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58651 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58652 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58653 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58654 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58655 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58656 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58657 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 58658 - ||  || 27 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 58659 - ||  || 27 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 58660 - || 1997 XR || 3 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58661 - || 1997 XU || 3 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58662 - ||  || 3 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 58663 - ||  || 9 dicembre 1997 || A. Sugie
|-
| 58664 IYAMMIX ||  || 21 dicembre 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 58665 - ||  || 19 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58666 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58667 - ||  || 21 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 58668 - ||  || 17 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58669 - ||  || 20 dicembre 1997 || P. Antonini
|-
| 58670 - ||  || 25 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58671 Diplodocus ||  || 25 dicembre 1997 || C. Gustava, K. Rivich
|-
| 58672 Remigio ||  || 28 dicembre 1997 || Monte Viseggi
|-
| 58673 - ||  || 25 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 58674 - ||  || 21 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58675 - ||  || 31 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 58676 - ||  || 31 dicembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 58677 - ||  || 28 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 58678 - ||  || 24 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58679 Brenig || 1998 AH || 1 gennaio 1998 || N. Ehring
|-
| 58680 - ||  || 8 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 58681 - ||  || 5 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58682 Alenašolcová ||  || 10 gennaio 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 58683 - ||  || 15 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 58684 - ||  || 2 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 58685 - || 1998 BP || 18 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 58686 - ||  || 19 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 58687 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58688 - ||  || 21 gennaio 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 58689 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58690 - ||  || 27 gennaio 1998 || Kleť
|-
| 58691 Luigisannino||  || 24 gennaio 1998 || Monte Viseggi
|-
| 58692 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58693 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 58694 - ||  || 27 gennaio 1998 || Kleť
|-
| 58695 - ||  || 28 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 58696 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58697 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58698 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58699 - ||  || 26 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58700 - ||  || 18 gennaio 1998 || ODAS
|}

58701-58800 

|-
| 58701 - ||  || 18 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 58702 Tizianabitossi ||  || 25 gennaio 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 58703 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 58704 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 58705 - ||  || 25 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 58706 - || 1998 CD || 1 febbraio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 58707 Kyoshi || 1998 CS || 2 febbraio 1998 || A. Nakamura
|-
| 58708 - ||  || 6 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58709 Zenocolò ||  || 14 febbraio 1998 || L. Tesi, G. Forti
|-
| 58710 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58711 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58712 - ||  || 6 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58713 - || 1998 DS || 19 febbraio 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 58714 - ||  || 16 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58715 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 58716 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 58717 - ||  || 21 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58718 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 58719 - ||  || 17 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58720 - ||  || 19 febbraio 1998 || À. López, R. Pacheco
|-
| 58721 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 58722 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58723 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58724 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58725 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58726 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58727 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58728 - ||  || 19 febbraio 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 58729 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58730 - ||  || 26 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 58731 - ||  || 21 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58732 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58733 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58734 - || 1998 EP || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58735 - ||  || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58736 - ||  || 1 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58737 - ||  || 14 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58738 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58739 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58740 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58741 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58742 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58743 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58744 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 58745 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 58746 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 58747 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58748 - ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 58749 - ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58750 - ||  || 25 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58751 - ||  || 24 marzo 1998 || NEAT
|-
| 58752 - ||  || 26 marzo 1998 || Kleť
|-
| 58753 - ||  || 20 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58754 - ||  || 21 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58755 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58756 - ||  || 28 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58757 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58758 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58759 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58760 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58761 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58762 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58763 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58764 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58765 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58766 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58767 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58768 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58769 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58770 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58771 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58772 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58773 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58774 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58775 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58776 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58777 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58778 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58779 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58780 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58781 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58782 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 58783 - ||  || 21 marzo 1998 || W. Bickel
|-
| 58784 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58785 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58786 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58787 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58788 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58789 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58790 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58791 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58792 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58793 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58794 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58795 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58796 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58797 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58798 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58799 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58800 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|}

58801-58900 

|-
| 58801 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58802 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58803 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58804 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58805 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58806 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58807 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58808 - ||  || 25 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58809 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58810 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58811 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 58812 - || 1998 GM || 3 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58813 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58814 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58815 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58816 - ||  || 2 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 58817 - ||  || 15 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58818 - ||  || 20 aprile 1998 || L. Šarounová
|-
| 58819 - ||  || 21 aprile 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 58820 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58821 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 58822 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58823 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58824 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58825 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58826 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58827 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58828 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58829 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58830 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58831 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58832 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58833 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58834 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58835 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58836 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58837 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58838 - ||  || 29 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 58839 - ||  || 25 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 58840 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58841 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58842 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58843 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58844 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58845 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58846 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58847 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58848 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58849 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58850 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58851 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58852 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58853 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58854 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58855 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58856 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58857 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58858 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58859 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58860 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58861 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58862 - ||  || 28 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58863 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 58864 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58865 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58866 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58867 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58868 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58869 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58870 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58871 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58872 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58873 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58874 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58875 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58876 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58877 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58878 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58879 - ||  || 28 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58880 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58881 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58882 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58883 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58884 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58885 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58886 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58887 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58888 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58889 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58890 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58891 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58892 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 58893 - ||  || 24 aprile 1998 || NEAT
|-
| 58894 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 58895 - ||  || 6 maggio 1998 || ODAS
|-
| 58896 Schlosser ||  || 15 maggio 1998 || Starkenburg
|-
| 58897 - || 1998 KZ || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58898 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 58899 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 58900 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|}

58901-59000 

|-
| 58901 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 58902 - ||  || 27 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 58903 - ||  || 25 maggio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58904 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 58905 - ||  || 23 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 58906 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58907 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58908 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58909 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58910 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58911 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58912 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58913 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58914 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58915 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58916 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58917 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58918 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58919 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58920 - ||  || 27 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58921 - ||  || 21 maggio 1998 || J. Broughton
|-
| 58922 - ||  || 22 maggio 1998 || J. Broughton
|-
| 58923 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58924 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 58925 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 58926 - ||  || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 58927 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 58928 - ||  || 26 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 58929 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 58930 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 58931 Palmys ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 58932 - ||  || 28 luglio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58933 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58934 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58935 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 58936 - ||  || 13 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 58937 - ||  || 24 agosto 1998 || ODAS
|-
| 58938 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58939 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58940 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58941 Guishida ||  || 22 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58942 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58943 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58944 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58945 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58946 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58947 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 58948 - ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 58949 - ||  || 30 agosto 1998 || W. Bickel
|-
| 58950 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58951 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58952 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58953 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58954 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58955 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58956 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58957 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58958 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58959 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 58960 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 58961 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 58962 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 58963 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 58964 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 58965 - ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 58966 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58967 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 58968 - ||  || 14 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 58969 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 58970 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58971 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58972 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58973 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58974 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58975 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58976 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58977 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58978 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58979 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58980 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58981 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58982 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58983 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58984 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58985 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58986 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58987 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58988 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58989 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 58990 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 58991 - ||  || 19 settembre 1998 || W. G. Dillon
|-
| 58992 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58993 - ||  || 17 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 58994 - ||  || 18 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 58995 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58996 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58997 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58998 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 58999 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 59000 Beiguan ||  || 17 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Collegamenti esterni 
 

0058001